Austin 10 hp – prodotta dal 1911 al 1915 
 Austin 10/4 – prodotta dal 1932 al 1936
 Austin 10 – prodotta dal 1937 al 1947